Der Skisprung-Continental-Cup 2004/05 war eine vom Weltskiverband FIS ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Erstmals wurde in dieser Saison ein Continental Cup der Damen ausgetragen. Der Continental Cup bestand aus 39 Wettbewerben für Herren und 15 Wettbewerben für Damen, die zwischen dem 23. Juli 2004 und dem 12. März 2005 bei den Herren, bzw. zwischen dem 4. Dezember 2004 und dem 6. März 2005 bei den Damen veranstaltet wurden. Das Springen am 12. und 13. März in Zakopane bei den Herren, das Springen 15. Januar 2005 in Planica und am 13. Januar 2005 in Baiersbronn bei den Damen musste abgesagt werden.

Herren Sommer

Continental-Cup-Übersicht

Herren Winter

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Damen

Continental-Cup-Übersicht 

* Das Springen wurde von Kranj nach Planica verlegt.

Wertung

Siehe auch 
 Skisprung-Weltcup 2004/05
 Skisprung-Grand-Prix 2004

Weblinks 
Continental Cup Herren

Continental Cup Damen

2004/05
Wintersport-Continental-Cup 2004/05